Francisco Baptista Galindo (San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, 28 de agosto de 1880-Maracay, estado Aragua, 26 de abril de 1927) fue un abogado y político venezolano que propició la amnistía política que permitió la repatriación desde Colombia de unos 20 000 exiliados en el año 1925.

Biografía 
Hijo de Francisco Baptista y de Adela Galindo, descendiente de Eusebio Baptista y Aníbal Galindo. Educado en el colegio del Sagrado Corazón de Jesús de La Grita, cursó estudios superiores en la universidad de Mérida donde recibió el título de abogado y doctor en ciencias políticas. Ejerció su profesión el estado Táchira.

Carrera 
 Francisco Baptista desempeñó numerosos cargos.
 Inició en la administración de justicia durante el gobierno de Cipriano Castro de 1899 a 1908.
 Dirigió en San Cristóbal junto a Lucio Troconis Batista el semanario Ecos del Táchira en 1906.
 Relator de la Corte Suprema de Justicia en 1909.
 Fue nombrado, por recomendación del General Francisco Antonio Colmenares Pacheco, apoderado de la Central Azucarera del Zulia, empresa de la cual el general Juan Vicente Gómez es el principal accionista.
 Diputado por el estado Mérida durante 1917-1918, asume la Secretaría General de Gobierno del estado Nueva Esparta durante 1919-1920. Renuncia a este último cargo y se prepara a regresar al Táchira cuando es llamado por el general Gómez para desempeñar las funciones del secretario privado en Maracay.
 Ascendió al cargo al cargo de Secretario general de la presidencia en enero de 1925 hasta abril de 1927, asume la virtual dirección política del gabinete,.
 Negocia a nombre del general Juan Vicente Gómez, la compra de las fincas de Eustoquio Gómez en Táchira, como forma de convencer al virtual 'procónsul' del Táchira de renunciar a la presidencia de dicho estado.

Secretario de Gómez 
Después del llamado de Gómez Francisco Baptista se dedicó a la tarea de regularizar los registros de las numerosas propiedades adquiridas por el presidente en todo el país y de organizar sus archivos personales desde 1920 a 1922. En agradecimiento a su buena labor es nombrado ministro de Relaciones Interiores hasta enero de 1925. Valiéndose de la confianza personal que tenía con el presidente pide, para la celebración del centenario de la Batalla de Ayacucho (1924), la libertad de todos los presos políticos, pero no es atendido en esa oportunidad.

El 24 de julio de 1925 propicia la amnistía política, que permite la repatriación desde Colombia, de unos 20.000 exiliados, entre ellos Abel Santos. El 21 de marzo de 1927 logra la liberación de casi todos los presos políticos así como la clausura de las cárceles de La Rotunda, en Caracas, del castillo Libertador de Puerto Cabello y del castillo de San Carlos, al norte de Maracaibo.

Muerte 
Objeto de amplias simpatías por su actuación, Baptista Galindo muere repentinamente, aparentemente debido a una complicación palúdica y diabética.

Véase también 
 Conspiración de Luis Rafael Pimentel

Referencias 

Abogados de Venezuela
Miembros de la Cámara de Diputados de Venezuela
Tachirenses
Ministros durante la presidencia de Juan Vicente Gómez